Ольгине — село (до 2016 року — селище) в Україні, у Хмільницькому районі Вінницької області. Населення становить 104 особи.

Література 
 Жда́нівка // Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. / П.Т. Тронько (голова Головної редколегії). — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967 - 1974 — том Вінницька область / А.Ф. Олійник (голова редколегії тому), 1972 : 788с. — С.674

Посилання  
 Погода в селі Ольгине
  

Селища Вінницької області